Molekulska formula -{C18H17FN2O}- se može odnositi na:

 Didesmetilcitalopram
 Fluprohazon